Петрозаво́дск может означать:

 Петрозаводск — город в Российской Федерации, столица Республики Карелия.
 Петрозаводск — международный аэропорт Петрозаводска.
 Петрозаводск — железнодорожная станция города Петрозаводск.
 Петрозаводск — локомотивное депо города Петрозаводск.
 «Петрозаводск» — посыльное судно № 1, на котором находился флаг командующего Онежской военной флотилии, в 1918—1920 годах.
 «Петрозаводск» — российское морское судно, транспортный рефрижератор.
 «Петрозаводск» — российская атомная подводная лодка проекта «Щука».
 «Петрозаводск» — еженедельная Петрозаводская городская газета.

См. также 
 Петрозаводск-Товарный — грузовая железнодорожная станция на территории города Петрозаводск.